Az 1948. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí férfi lesiklás versenyszámát február 2-án rendezték a Corviglián. Az aranyérmet a francia Henri Oreiller nyerte meg. A harmadik helyen holtverseny alakult ki, ezért két bronzérmet osztottak ki. Hat magyar versenyző vett részt a versenyen.

Végeredmény 
Mindegyik versenyző egy futamot teljesített, az időeredmények határozták meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

Alpesisí az 1948. évi téli olimpiai játékokon